Камбу () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Камбу, Эрве (род. 1986) — ивуарийский футболист, полузащитник клуба «Сулия». Участник летних Олимпийских игр 2008 года.
 Анри Шарль дю Камбу де Куален (1665—1732) — епископ Мецкий.
 Пьер-Арманд дю Камбу де Куален (1636—1706) — кардинал, епископ Орлеанский.
 Арман дю Камбу де Куален (1635—1702) — французский военачальник, герцог Куален, пэр Франции, прево Парижа, член Французской академии.
 Камбу, Пьер дю (1664—1710) — член Французской академии.